Buitenweg peut faire référence à : 
 Joost Buitenweg (1967-), acteur, producteur et réalisateur néerlandais. 
 Kathalijne Buitenweg (1970-) , femme politique néerlandaise.